Thomas Wentworth (1501–1551) – angielski arystokrata, 1. baron Wentworth
 Thomas Wentworth (1525–1584) – angielski arystokrata, 2. baron Wentworth
 Thomas Wentworth (1568–1627) – angielski polityk, parlamentarzysta z okręgu wyborczego Oksford
 Thomas Wentworth (1593–1641) – angielski arystokrata, 1. hrabia Strafford (pierwszej kreacji)
 Thomas Wentworth (1613–1665) – angielski arystokrata, 5. baron Wentworth
 Thomas Wentworth (1672–1739) – angielski arystokrata i dyplomata, pierwszy lord Admiralicji, 1. hrabia Strafford (drugiej kreacji)